Salani ist der Familienname folgender Personen:
 Adriano Salani (1834–1904), italienischer Typograf und Verleger
 Corso Salani (1961–2010), italienischer Schauspieler und Regisseur
 Lucy Salani (* 1924), transgeschlechtliche Überlebende eines Konzentrationslagers

der Name von
 Salani (Atua), Ort auf Samoa